Nicolás Cotoner y Cotoner, caballero de la Orden del Toisón de Oro y Grande de España, XXIII marqués de Mondéjar, XXV conde de Tendilla, VII marqués de Ariany, caballero de la Orden de Calatrava y caballero de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, (Palma de Mallorca, 19 de octubre de 1905 - Madrid, 6 de marzo de 1996) fue un militar y noble español, miembro de la Casa de Cotoner, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, desde 1975 a 1990.

Biografía 
Licenciado en Derecho, fue teniente de complemento durante la Guerra Civil Española en el bando sublevado, fue herido gravemente, recibió la medalla militar individual y llegó al grado de general de caballería tras incorporarse en esta arma y estudiar en la Academia de Caballería de Valladolid. 

Estuvo casado con María de la Trinidad Martos y Zabálburu, vizcondesa de Ugena, de gran fortuna familiar y tierras en Murcia.

En primer lugar, sucedió en el título de conde de Tendilla (siguiendo la tradición familiar) y como tal entró en enero de 1955 en el grupo de personas dedicadas a la educación del futuro rey Juan Carlos. No accedió al marquesado de Mondéjar hasta después de la muerte de su madre, por carta de sucesión del 9 de mayo de 1956.

En 1955 fue asignado como preceptor del entonces Príncipe de Asturias, Juan Carlos de Borbón, como profesor de equitación y para su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza. 

Fue, además, enlace entre Juan Carlos y su padre, Juan de Borbón, exiliado en Portugal, en momentos críticos tales como la posición del Príncipe de Asturias en la sucesión a la jefatura del Estado tras la muerte del general Franco.

Don Juan lo nombró jefe de la Casa de Su Alteza Real el Príncipe de España, como heredero al trono en 1964 para once años más tarde, a la muerte de Franco y con el ascenso al trono como rey de España, ser nombrado Jefe de la Casa Civil el 2 de diciembre de 1975, cargo en el que permaneció hasta el 22 de enero de 1990, siendo sustituido por Sabino Fernández Campo.  Mantuvo el título honorífico de Jefe de la Casa del Rey.

Otro cargo destacable que desempeñó fue la presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que obtuvo en el año 1976.

El rey de España lo calificó como «padre adoptivo» y «fiel consejero». Nicolás Cotoner se demostró hombre de absoluta confianza en la gestión del interés público nacional, destacando durante los momentos complicados de la transición a la democracia o durante el fallido golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981. Vivió junto al monarca todo el proceso de la Transición y mantuvo una actitud activa de apoyo al rey durante el fracasado golpe de Estado de 1981, facilitando los contactos entre la Corona y los distintos mandos del ejército.

Estaba en posesión de altas distinciones, entre ellas el Toisón de Oro que le fue otorgado en 1977.

Falleció a los noventa años de edad el 6 de marzo de 1996.

Referencias

Enlaces externos 
Fallece a los 90 años Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar, primer jefe de la Casa Real, El Mundo, 6 de marzo de 1996.
Don Nicolás Cotoner y Cotoner. Asesor y amigo del Rey.
La suerte del Rey, Justino Sinova en El Mundo, 7 de marzo de 1996.

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de Calatrava
Caballeros de la Orden de Malta
Militares de las Islas Baleares
Militares de la guerra civil española sublevados
Transición española
Nobles de las Islas Baleares
Marqueses de España
Condes de España
Generales de España del siglo XX
Jefes de la Casa del Rey
Casa de Cotoner
Grandes cruces de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos
Fallecidos en Madrid
Nacidos en Palma de Mallorca